Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
Julien Laïrle
Rémy Ladauge

La saison

Transferts

Effectif 2017-2018

Calendrier et résultats

Matchs amicaux

 US Carcassonne - SA Charente :  31-7
 SU Agen - SA Charente :  31-0
 SA Charente - Section paloise :  40-21

Pro D2

Classement de la saison régulière 

|}

Statistiques

Championnat de France 

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes, sources et références

Liens externes 
 

2017-2018
Soyaux